Певцы ():

 Певцы — село в Кагарлыкском районе Киевской области (Украина)
 Певцы — район Чернигова (Украина)
 Певцы — улица в Чернигове (Украина)
 Певцы — тот, кто поёт, занимается пением.